L'édition 2022 du tournoi de tennis de Granby se déroule du 21 au  sur dur en extérieur à Granby. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Lucia Bronzetti, remplacée par  Himeno Sakatsume
  Dalma Gálfi, remplacée par  Greet Minnen
  Beatriz Haddad Maia, remplacée par  Rebecca Marino
  Ana Konjuh, remplacée par  Maryna Zanevska
  Arantxa Rus, remplacée par  Jaimee Fourlis
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Jamie Loeb

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Russe Daria Kasatkina remporte son  en carrière et le  de la saison après San José au début du mois d'Août.

En double, c'est la paire Britannique Alicia Barnett / Olivia Nicholls qui l'emporte. Les deux Britanniques remportent leur premier titre ensemble mais également le premier en carrière pour chacune.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Granby
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Granby
Tennis au Canada en 2022
Tennis en août 2022
Sport au Québec en 2022